Loichat ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Paul Loichat (* 1946), Schweizer Fußballspieler
 Michaël Loichat (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler